Cliffhanger Original Motion Picture Soundtrack est la bande originale du film Cliffhanger : Traque au sommet de Renny Harlin sorti en 1993. Elle a été composée par Trevor Jones.

L'album initial, composé de 18 titres, sort en 1993 chez Scotti Brothers Records. Deux versions plus complètes seront éditées : en 2011 tout d'abord, par le label Intrada puis en 2017 chez La-La Land Records.

Édition complète (Intrada)

Édition complète (La-La Land)

Notes et références 

Bande originale de film
Album musical sorti en 1993